Richburg ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Richburg (Alabama)
 Richburg (Mississippi)
 Richburg (New York)
 Richburg (South Carolina)